Wess est un patronyme porté notamment par :
 Frank Wess (1922-2013), saxophoniste, flûtiste, arrangeur et compositeur américain de jazz ;
 Julius Wess (1934-2007), physicien autrichien et professeur de physique théorique ;
 Wess (1945-2009), chanteur américain naturalisé italien.